Бела Стена може да се односи на:

 Бела Стена, речна ада на десној обали Дунава.
 Бела Стена (град), град средњовековне Србије.
 Бела Стена (тврђава), тврђава код Ваљева.
 Бела Стена (Рашка), насеље у Србији у општини Рашка у Рашком округу.